Амитивилль:
 Амитивилль — населённый пункт () в США, входит в состав города Бабилон (округ Саффолк, штат Нью-Йорк).
 Дело Амитивилля — судебный процесс по обвинению жителя Амитивилля Рональда Дефео-младшего в убийстве всех членов своей семьи, которое в дальнейшем вызвало большой резонанс в обществе, что со временем привело к возникновению культурного феномена под названием «Ужас Амитивилля».

 Северный Амитивилль — статистически обособленная местность в США, входит в состав города Бабилон (округ Саффолк, штат Нью-Йорк).

 Амитивиль — невключённая территория в США, входит в состав округа Берск штата Пенсильвания.

Кинематограф 
 Ужас Амитивилля — фильм ужасов 1979 года, снятый Стюартом Розенбергом, по мотивам одноимённого романа Джея Энсона.
 Амитивилль 2: Одержимость — фильм ужасов 1982 года, снятый Домиано Домиани.
 Амитивилль 3-D — фильм ужасов 1983 года, снятый Ричардом Фляйшером.
 Амитивилль 4: Зло спасается — фильм ужасов 1989 года, снятый Сэндером Стерном.
 Проклятие Амитивилля — фильм ужасов 1990 года, снятый Томом Берри.
 Амитивилль 6: Проклятые часы — фильм ужасов 1992 года, снятый Тони Рендлом.
 Амитивилль 7: Новое поколение — фильм ужасов 1993 года, снятый Джоном Марловски.
 Кукольный дом Амитивилля — фильм ужасов 1996 года, снятый Стивом Уайтом.
 Ужас Амитивилля — фильм ужасов 2005 года, снятый Эндрю Дугласом, ремейк одноимённого триллера 1979 года.
 Настоящий ужас Амитивилля — документальный фильм 2005 года, посвящённый изучению достоверности паранормальных событий происходящих в одном из домов Амитивилля (округ Саффолк, штат Нью-Йорк), и их связи с произошедшем в 1974 году серийным убийством, когда Рональд Дефо-младший, проживавший в этом доме, убил в нём всех членов своей семьи.
 Тайные знаки. Куплю дом с привидениями — фильм телеканала ТВ3 18.05.2009.  Полное разоблачение аферы Латса и Вебера о Ужасах Амитивилля
 Призрак Амитивилля The Amityville Haunting 2011 года.
 Психиатрическая больница Амитивилля — фильм ужасов 2013 года, снятый Эндрю Джонсоном.
 Амитивилль: Террор — фильм ужасов 2016 года, снятый Майклом Энджело.
 Ужас Амитивилля: Пробуждение — фильм ужасов 2017 года, снятый Марком Фалкуном.

Литература 
 Ужас Амитивилля — роман Джея Энсона, опубликован в 1977 году.
 Ужас Амитивилля. Часть Вторая
 Амитивиль. Последняя Глава
 Амитивилль. Зло спасается
 Амитивиль. Ужас Возвращается
 Амитивиль. Последний Ночной Кошмар

Музыка 
 Амитивилль (песня) — одна из песен известного американского рэпера Эминема, выпущена в 2000 году в составе альбома «The Marshall Mathers LP».

Игры 
 Пародия на Амитивилльскую трагедию была сделана в видеоигре Ghost Master.